
Molekulska formula -{C15H20N2O}- se može odnositi na:

 -{Ro60-0213}-
 -{5-MeO-pyr-T}-